Klausberger ist der Familienname folgender Personen:

 Gerhard Klausberger (* 1950), österreichischer Politiker
 Maria Leopoldine Klausberger (1888–1944), österreichische Journalistin
 Philipp Klausberger (* 1981), österreichischer Rechtswissenschaftler